Les dénominations « Chapelle Notre-Dame de la Balme » ou « Chapelle de la Balme » peuvent faire référence à deux chapelles du sud-est de la France :
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Balme de Montvernier en Savoie
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Balme de La Balme-les-Grottes Isère

Balme